Michail Kusmin ist der Name folgender Personen:
* Michail Alexejewitsch Kusmin (1872–1936), russischer Schriftsteller und Komponist
 Michail Iwanowitsch Kusmin (* 1938), russischer Geologe und Geochemiker